Albertonectes (del griego "nadador de Alberta") es un género extinto de plesiosaurio de la familia de los elasmosáuridos que vivió en América del Norte. El género se basa en un esqueleto fósil casi completo al que solo le falta el cráneo. Albertonectes tenía el mayor número de vértebras cervicales de todos los vertebrados conocidos, y el cuello más largo en relación con el cuerpo de todos los plesiosaurios.

El fósil fue encontrado en la Formación Bearpaw, que data de finales del Campaniense al Maastrichtiense inferior y consiste de depósitos marinos de la Vía Marítima Interior Occidental, siendo encontrado el fósil en una extracción de ammolita en Lethbridge, en el sur de la provincia de Alberta, Canadá. Marcas de dientes en el hueso coracoides, dos escamas de un tiburón del género Squalicorax y pequeños trastornos óseos relacionados, indican que los tiburones se alimentaron del cadáver. El epíteto de la especie, vanderveldei le fue dado en honor de René Vandervelde, que fundó la compañía que opera la extracción de ammolita, sin cuyo trabajo el fósil nunca se hubiera encontrado.

Características 

El esqueleto postcraneal casi completo abarca 132 vértebras desde el atlas y el axis hasta las últimas vértebras caudales, la cintura escapular, una pelvis incompleta, miembros anteriores y posteriores casi completos, costillas desarticuladas (es decir, fuera de su asociación anatómica original), las costillas abdominales (gastralia) y 97 gastrolitos. El animal medía en total 11.2 metros de longitud, de los cuales 7 correspondían al cuello (el 62% de la longitud) que era sostenido por 76 vértebras cervicales. Aparte del alto número de vértebras cervicales, Albertonectes se diferenciaba por poseer una serie de bordes longitudinales laterales cerca del cuerpo de cada vértebra del cuello, una clavícula relativamente ancha, una proyección anterior cónica en la sínfisis media del hueso coracoides, un borde anterolateral (frontal y lateral) del hueso púbico que se fusiona con las últimas vértebras y un húmero relativamente delgado. Los gastrolitos presentes en el holotipo tienen un diámetro de hasta 13,5 cm. Un análisis de su forma muestra que muchos de ellos fueron recogidos cerca de una playa.

Filogenia 
 
Un análisis filogenético premilinar presentado en la descripción de Albertonectes indica que este se incluye en el clado de plesiosauros de cuello alargado Elasmosauridae del período Cretácico. Sus parientes más cercanos son Aristonectes, Styxosaurus, Terminonatator y Thalassomedon pero en cambio no está relacionado de cerca con Elasmosaurus, que posee  el más alto número de vértebras cervicales (72) después de Albertonectes. Kubo et al. (2012) examinaron la posición filogenética de Albertonectes usando una versión muy modificada de la matriz de datos de Sato (2002), sin embargo su posición no fue estable y muchos elasmosáuridos formaron politomías en el esquema. Este análisis fue modificado por O’Gorman et al. (2015), y el cladograma mostrado a continuación sigue sus resultados, mostrando solo las relaciones dentro de la familia Elasmosauridae.

Referencias

Elasmosauridae
Plesiosaurios de América del Norte
Plesiosaurios del Cretácico Superior